El nombre de Manuel Mosquera puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Mosquera Garcés (1907-1972). Político, abogado y ministro colombiano.
 Manuel Mosquera (1984). Futbolista panameño. 
 Manuel Alfredo Mosquera Bastida (1968). Futbolista y entrenador español.